Ibn Badis – comune dell'Algeria
'Abd al-Hamid Ibn Badis – filosofo e religioso algerino